Limanowa – miasto w województwie małopolskim, powiecie limanowskim
 Limanowa – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim
 Limanowa – dawna gromada w powiecie limanowskim w województwie krakowskim
 Limanowa – stacja kolejowa w Limanowej, w województwie małopolskim

Zobacz też 
 Bitwa pod Limanową
 Dekanat Limanowa
 Limanovia Limanowa